Магази́нер — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Магазинеры — дворянский род.
 Магазинер, Марк Яковлевич (1789—1858) — доктор медицины.
 Магазинер, Айра (Ira Magaziner, род. 1947) — американский политический деятель.
 Магазинер, Семён Абрамович (1886—1940) — русский и советский фотограф.

Также 
 Дьяконова, Нина Яковлевна (урождённая Магазинер, 1915—2013) — советский литературовед, дочь Я. М. Магазинера.
 Иллютович, Нина Яковлевна (урождённая Магазинер, 1906—1972) — советский композитор-песенник.
 Лаганский, Еремей Миронович (настоящая фамилия Магазинер, 1887—1942) — русский писатель, публицист и драматург, журналист, военный корреспондент. брат Я. М. Магазинера.
 Раисова, Раиса Михайловна (настоящая фамилия Магазинер; 1869 — после 1917) — артистка оперетты и эстрады, одна из самых известных исполнительниц старинных русских и цыганских романсов.